Mats Melin kan syfta på:

Mats Melin (skådespelare), (född 1969), känd som ICA-Jerry
Mats Melin (jurist) (född 1951), tidigare justitieråd